Појам Зебанец може се односити на:
 Доњи Зебанец), насељено место у општини Селница, Међимурска жупанија, Република Хрватска
 Горњи Зебанец,  насељено место у општини Селница, Међимурска жупанија, Република Хрватска
 Зебанец Село,  насељено место у општини Селница, Међимурска жупанија, Република Хрватска